Alexandru Cuza ist der Name folgender Personen:

* Alexandru C. Cuza (1857–1947), rumänischer Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Alexandru Ioan Cuza (Alexandru Ioan I.; 1820–1873), rumänischer Staatsgründer und Fürst

Siehe auch:
 Alexandru Ioan Cuza (Begriffsklärung)